Hugo Bondy ist der Name folgender Personen:

* Hugo Bondy (Fotograf) (1858–1939), tschechischer Fotograf 
 Hugo Bondy (Beamter) (1884–1943), tschechischer Beamter 
 Hugo Bondy (Mediziner) (1897–1939), tschechischer Psychiater und Sexualwissenschaftler